Geraghty ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Geraghty (1907–1974), US-amerikanische Schwimmerin
 Barry Geraghty (* 1979), irischer Jockey
 Ben Geraghty (1912–1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Brian Geraghty (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Carmelita Geraghty (1901–1966), US-amerikanische Schauspielerin
 John Geraghty (Ingenieur) († 2015), US-amerikanischer Automobilingenieur und Kunstsachverständiger
 John Geraghty, US-amerikanischer Tennisspieler
 Kelly Geraghty (* 1977), australische Synchronschwimmerin
 Naomi Geraghty (* 1969), irische Filmeditorin
 Paul Geraghty (* 1959), britischer Kinderbuchillustrator
 Tara Geraghty-Moats (* 1993), US-amerikanische Skispringerin und Biathletin
 Thomas J. Geraghty (1863–1945), US-amerikanischer Drehbuchautor